Příjmení Okamoto nosí více osobností:

 příjmení osob

 Jóiči Robert Okamoto (1915–1985) – oficiální fotograf Bílého domu a prezidenta Lyndona B. Johnsona v období 1963–1969
 Kózó Okamoto (* 1947) – japonský terorista a člen Japonské rudé armády (JRA), který se podílel v květnu 1972 jako jeden ze tří útočníků na masakru na letišti Lod v Izraeli
 Hisataka Okamoto (* 1932) – japonský fotbalista

 jiný význam

 6244 Okamoto - asteroid

Japonská příjmení